Příjmení Štoll může nést:

 Ivan Štoll (1935–2017), český fyzik, pedagog a popularizátor vědy
 Ladislav Štoll (1902–1981), český marxistický literární kritik, politik KSČ, poslanec a ministr
 Martin Štoll (* 1973), český režisér, scenárista, teoretik filmu a médií